STARTTLS это расширение обычного протокола текстового обмена, которое позволяет создать зашифрованное соединение (TLS или SSL) прямо поверх обычного TCP-соединения вместо открытия для шифрованного соединения отдельного порта.

STARTTLS для IMAP и POP3 определён в RFC 2595, для SMTP — в RFC 3207, для FTP — в RFC 4217, для XMPP — в RFC 6120, для LDAP — в RFC 2830 и для NNTP — в RFC 4642.

Уровни 
TLS это независимый от уровня приложений протокол; в терминах RFC 5246

 Высокоуровневые протоколы могут располагаться поверх прозрачного TLS протокола. Стандарт TLS не описывает как другие протоколы взаимодействуют с TLS, он не описывает как инициализировать рукопожатие TLS и как использовать обмен сертификатами аутентификации. Этим занимаются протоколы, запущенные поверх TLS.

Для использования TLS необходимо использовать библиотеки, в которые уже встроен TLS. Например, расширение RFC 3207 SMTP показывает в следующем описании протокола, как клиент и сервер запускают зашифрованную сессию:

   S: <waits for connection on TCP port 25>
   C: <opens connection>
   S: 220 mail.example.org ESMTP service ready
   C: EHLO client.example.org
   S: 250-mail.example.org offers a warm hug of welcome
   S: 250 STARTTLS
   C: STARTTLS
   S: 220 Go ahead
   C: <starts TLS negotiation>
   C & S: <negotiate a TLS session>
   C & S: <check result of negotiation>
   C: EHLO client.example.org
   . . .

Последняя команда EHLO проходит через защищённый канал. Отметим, что возможность аутентификации не обязательна для SMTP, и возможные ответы сервера могут не распознаваться как AUTH PLAIN расширения SMTP, которых нет в обычном текстовом обмене.

SSL-порты 

Перед тем, как STARTTLS появился, многие TCP порты были назначены для SSL-шифрованного соединения многих серверов. TLS устанавливает безопасное соединение посредством коммуникационного потока идентичного старому, не шифрованному протоколу. С момента внедрения более эффективного STARTTLS, не рекомендуется использовать дефицитные номера портов, что позволяет упростить конфигурацию устройств. Некоторые примеры:

Примечания

Ссылки 
 SMTP TLS Tests and Tools (the «Receiver Test» shows dialogs like the one above)

Интернет-протоколы